Gli LSU Tigers, conosciuti anche come Fighting Tigers o Bayou Bengals, rappresentano la Louisiana State University nel football americano. I Tigers competono nella Football Bowl Subdivision (FBS) della National Collegiate Athletics Association (NCAA) e nella Western Division della Southeastern Conference (SEC). Al termine della stagione 2013, LSU conta 753 vittorie, l'undicesimo risultato nella Division I FBS della NCAA e il quarto della SEC, dietro solo ad Alabama (827), Tennessee (799) e Georgia (759). I Tigers hanno l'undicesima percentuale di vittorie tra le squadre con almeno mille gare disputate.

LSU ha vinto quattro titoli nazionali, nel 1958, 2003, 2007 e 2019. Ha vinto il BCS National Championship nel 2004 (stagione 2003) per 21–14 su Oklahoma nel Nokia Sugar Bowl a New Orleans e quello nel 2008 (stagione 2007) contro gli Ohio State Buckeyes per 38-24, diventando la prima squadra dell'era BCS a vincere più di un titolo.

La squadra è allenata da due anni da Ed Orgeron e gioca le sue gare interne al Tiger Stadium di Baton Rouge, Louisiana.

Titoli nazionali

Premi individuali

Finalisti dell'Heisman Trophy

Membri della College Football Hall of Fame
Otto giocatori e cinque allenatori di LSU sono stati inseriti nella College Football Hall of Fame.

Giocatori

Allenatori

Membri della Pro Football Hall of Fame

Numeri ritirati

Giocatori selezionati nel Draft NFL 
Nel seguito la lista dei giocatori degli LSU Tigers selezionati nel draft NFL.

Note

Collegamenti esterni 
 

LSU Tigers e Lady Tigers
Squadre di college football